Burkart kan som auktorsförkortning betyda:

 Arturo Erhardo Burkart
 Arturo Erhardo Erardo Burkart

Robotskapade auktorsförkortningar